Студен — многозначное понятие

Населённые пункты 

 Студен-Извор — село в Перникской области Болгарии
 Студен-Кладенец — село в Кырджалийской области Болгарии

Другое 

 Студен — жаргонное название студенческого билета